Stauffenberg peut se référer à :

Stauffenberg, famille aristocratique catholique originaire de Souabe, en Allemagne, et remontant au  ;
Alexander von Stauffenberg (1905-1964), frère de Claus et historien ;
Berthold von Stauffenberg (1905-1944), frère de Claus et résistant au nazisme ;
Berthold Maria von Stauffenberg (né en 1934), fils de Claus et militaire ;
Claus von Stauffenberg (1907-1944), officier allemand de la Seconde Guerre mondiale connu pour sa participation au complot du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler ;
 Franz-Ludwig von Stauffenberg, né en 1938, fils de Claus et homme politique ;
Franz August Schenk von Stauffenberg (1834-1901), homme politique ;
 Melitta von Stauffenberg (1903-1945), épouse d'Alexander et aviatrice ;
Nina von Stauffenberg (1913-2006), femme de Claus ;
 Stauffenberg, téléfilm des années 2000 sur Claus von Stauffenberg ;
Stauffenbergstraße, une rue de Berlin ;
 L'astéroïde (8171) Stauffenberg.

Voir aussi